Delphi se poate referi la:

 Delphi (Grecia)
 Embarcadero Delphi - mediu de dezvoltare software.
 Delphi Corporation, companie din industria auto
 Metoda Delphi, tehnică de prognoză care se bazează pe sinteza opiniilor unui număr mare de experți